Усуль (, «основы»):
 Усуль — ритмическая формула в восточной музыке.
 Усуль аль-фикх — дисциплина исламского права.
 Усуль ад-дин — совокупность пяти основных положений ислама.
 Усуль аль-Кафи — один из главных сборников хадисов шиитов-двунадесятников.